Pisica de junglă (Felis chaus) este o specie de felină (pisică sălbatică) nativă din Asia. IUCN a clasificat-o ca specie cu risc scăzut, din moment ce este răspândită și comună, mai ales în India. În schimb, populațiile din Egipt, Caucaz, și Asia centrală, sud-vestică și sud-estică sunt în scădere.

Referințe

Legături externe

 Lista Roșie a IUCN pentru specii vulnerabile: Felis chaus
 Cat Specialist Group Species Account: Jungle Cat (Felis chaus) 

junglă, Pisică de
Animale descrise în 1777
Mamifere din Asia